Джабаров:
 Джабаров, Владимир Михайлович (род. 1952) — российский государственный и политический деятель.
 Джабаров, Рахманкул (1902—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также